Drums of the Desert – film del 1927 diretto da John Waters
Drums of the Desert – film del 1940 diretto da George Waggner